Nagy Cili (1977–) költő
Nagy Cili (1978–) színművész